Dolly Menga – calciatore belga
 Evangelista Menga – architetto militare italiano
 Rosa Menga – medico e politica italiana